Джордж Не́йдер (; 19 октября 1921 — 4 февраля 2002) — американский актёр и писатель. Нейдер добился известности благодаря ролям в фильмах «Робот-монстр» (1953), «Грехи Иезавели» (1953), «Четверо у границы» (1954), который принёс ему премию «Золотой глобус» в качестве лучшего дебютанта, «Пересекая Конго» (1956) и «Самка» (1958).

Завершив актёрскую карьеру после аварии, Нейдер позже посвятил себя писательской деятельности, а также работал секретарём Рока Хадсона.

Жизнь и карьера 
Нейдер родился в Пасадине, Калифорния, в семье Элис Скотт и Джорджа Г. Нейдера, имевшего ливанские корни. Он окончил Оксидентал-колледж, где получил степень бакалавра искусств.

Нейдер начинал актёрскую карьеру на театральной сцене, выступая в театре «Pasadena Playhouse», после чего имел эпизодические роли в фильмах «Теперь ты на флоте» (1951), «Вор» (1951) и «Пустынный лис» (1951). Он исполнил свою первую главную ролью в разгромленном критиками, однако успешном с финансовой стороны фильме «Робот-монстр» (1953), после чего появился в картинах «Грехи Иезавели» (1953) и «Прыжок» (1954). Он выиграл премию «Золотой глобус» за лучший дебют актёра за роль в вестерне «Четверо у границы» (1954), после чего сыграл главные мужские роли в фильмах «Пересечь шесть мостов» (1955), «Неосторожность» (1956), «Человек боится» (1957), «Свидание с тенью» (1957) и «Самка» (1958). Под конец 1950-х годов Нейдер переместился на телевидение, где имел роли в недолго просуществовавших сериалах «Дальнейшие приключения Эллери Куин» (1959), «Человек и испытание» (1959—1960) и «Шеннон» (1961—1962), а также с эпизодическими ролями появился в таких шоу, как «Альфред Хичкок представляет» (1961, 1962) и «Шоу Энди Гриффита» (1961). Нейдер также имел успех в Европе, в частности Германии, где исполнил роль агента ФБР Джерри Котона в одноимённой серии фильмов.

В конце 1970-х годов Нейдер попал в автомобильную аварию, в результате которой повредил органы зрения, и вскоре завершил актёрскую карьеру. Его финальной ролью на большом экране стало эпизодическое появление в фильме ужасов «За пределами Атлантиды» (1973). Нейдер вскоре посвятил себя писательской деятельности, издав фантастический роман «Хром» (1978) об отношениях между человеком и андроидом. Совместно с Марком Миллером он также написал книгу «Опасности Пола» о гей-сообществе Голливуда, однако та никогда не была издана.

Нейдер был геем. Он встретил своего партнёра, Марка Миллера (1926—2015), в 1947 году; они оставались вместе вплоть до смерти Нейдера в 2002 году. Нейдер и Миллер были лучшими друзьями актёра Рока Хадсона, и после смерти Хадсона унаследовали его имущество. Нейдер также работал секретарём Хадсона.

Нейдер скончался 4 февраля 2002 в Вудленд-Хиллз, Калифорния, от остановки сердца, вызванной пневмонией и ишемическим инсультом. Он был кремирован, а его прах развеян над морем. В память Нейдера, Миллера и Хадсона на кладбище «Форест-Лаун» в Катидрал-Сити размещён кенотаф. Он был дядей актёра Майкла Нейдера.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший дебют актёра
Умершие от остановки сердца
Умершие от пневмонии
Умершие от инсульта
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры США
Выпускники Оксидентал-колледжа